Помазан Арнольд Кондратович — білоруський актор, народний артист Білорусі.
 Помазан Марія Олександрівна — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, дворазова паралімпійська чемпіонка 2012 року.
 Помазан Олександр Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Помазан Роман Максимович — український футболіст, захисник.

Див. також 
 Помазанов Андрій Віталійович — український політик, юрист та правозахисник.
 Помазани — село в Україні, в Кілійському районі Одеської області.
 Помазанівка — село в Україні, в Ляшківській сільській територіальній громаді Царичанського району Дніпропетровської області.
 Помазання (Миропома́зання) — християнське таїнство прийняття дарів Святого Духа (мудрості, розуму, ради, мужності, знання, побожності та страху Божого) і обряд після прийняття хрещення.
 Помазун Олександр Васильович
 Помазунов Олександр Іванович
Прізвища